Лас Ољас има више значења:

 Лас Ољас (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ољас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ољас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ољас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ољас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ољас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику